Сан-Себастьян-ду-Уатуман () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас. Составная часть мезорегиона Центр штата Амазонас. Входит в экономико-статистический микрорегион Паринтинс. Население составляет 10 705 человека на 2010 год. Занимает площадь 10 741,08 км². Плотность населения — 1,00 чел./км².

Границы 
Муниципалитет граничит:
 на севере —  штат Рорайма 
 на востоке —  муниципалитет Урукара
 на юге —  муниципалитет Итапиранга
 на западе —  муниципалитет Президенти-Фигейреду

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:10741,08

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 12 781 жителей.

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Амазонас